Le terme de science divine peut faire référence à la Théologie.
La Science divine est une organisation religieuse faisant partie de la Nouvelle Pensée.